Let Me Love You (Mario), een lied van Mario
Let Me Love You (DJ Snake), een lied van DJ Snake en Justin Bieber
Let Me Love You, een lied van Ariana Grande in samenwerking met Lil Wayne